Noordelijke koningsalbatros
 Zuidelijke koningsalbatros